Eleanor – variante del nome proprio di persona Eleonora
 Eleanor – personaggio della serie animata Alvin rock 'n' roll
 Eleanor – comunità non incorporata statunitense dell'Illinois
 Eleanor – città statunitense della Virginia Occidentale